Arriens ist der Name von
 Carl Arriens (1869–?), deutscher Maler, Illustrator und Reiseschriftsteller
 Carsten Arriens (* 1969), deutscher Tennisspieler